Il singolare del torneo di tennis Stowe Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jay Lapidus che ha battuto in finale Eric Fromm 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Johan Kriek (secondo turno)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Vincent Van Patten (primo turno)
 John Sadri (primo turno)

 John Alexander (quarti di finale)
 Fritz Buehning (secondo turno)
 Eric Fromm (finale)
 Robert Van't Hof (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stowe Open 1982